Zico steht für:
 Zico (* 1953), eigentlich Arthur Antunes Coimbra, ehemaliger brasilianischer Fußballspieler und derzeitiger -trainer
 Vicente Joaquim Zico (1927–2015), römisch-katholischer Erzbischof
 Zico (Rapper) (* 1992), eigentlich Woo Ji-Ho, südkoreanischer Rapper, Musikproduzent und Mitglied der Boygroup Block B
 Zico Waeytens (* 1991),  belgischer Straßenradrennfahrer
 Zico Chain, eine Post-Grunge/Alternative Rockband
 Zico Bindewald(* 1968) eigentlich Uwe Bindewald, ehemaliger deutscher Fußballspieler.

ZICO steht für:
 Zone importante pour la conservation des oiseaux, siehe Important Bird Area

Abkürzung